apt (advanced packaging tool) — программа для установки, обновления и удаления программных пакетов в операционных системах Debian и основанных на них (Ubuntu, Linux Mint и т. п.), иногда также используется в дистрибутивах, основанных на Mandrake, например Mandriva, ALT Linux и PCLinuxOS. Способна автоматически устанавливать и
настраивать программы для UNIX-подобных операционных систем как из предварительно откомпилированных пакетов, так и из исходных кодов.

Пакеты берутся из интернет-репозиториев либо их можно установить с имеющихся носителей. Список источников пакетов хранится в файле /etc/apt/sources.list и в каталоге /etc/apt/sources.list.d/. Графические оболочки для apt позволяют легко добавлять новые и удалять ненужные источники.

apt (apt-get) значительно упрощает процесс установки программ в командном режиме.

Для пользователей, предпочитающих графический интерфейс, более удобными могут оказаться другие front-end'ы — Synaptic и Adept. Существует текстово‐графический интерактивный пакет (использующий ncurses) — aptitude.

Распространяется свободно, в соответствии с условиями пользовательского соглашения GNU General Public License.

Возможности 
Представляет собой библиотеку, предоставляющую другим программам (таким как apt-get или apt-secure) возможности для работы с пакетами. Существует несколько графических оболочек для apt:

 Adept ранее входил в дистрибутив Kubuntu (теперь заменён на KPackageKit)
 Aptitude — в текстовом и командном режимах
 Synaptic — простой и мощный графический менеджер, созданный на основе GTK+
 KPackage — компонент среды рабочего стола KDE
 Apper — утилита для обновления пакетов для среды KDE использующая D-Bus

Команды 
sudo apt update			Обновление баз данных пакетов (указанных в/etc/apt/sources.list)
sudo apt upgrade		Обновление системы

apt search пакет		Поиск пакетов
apt search ^пакет       Поиск пакетов по регулярному выражению
apt show пакет			Поиск пакетов и выводит информацию о пакете
sudo apt install пакет	Установить пакет

sudo apt purge пакет	Удалить пакет и его конфигурационные файлы. Возможно использовать для уже удаленного пакета.
sudo apt remove пакет	Удалить пакет
sudo apt autoremove		Удаление всех пакетов-сирот

sudo apt autoclean		Очистка кэша неустановленных пакетов
sudo apt clean 			Очистка кэша пакетов

sudo apt edit-sources	Открывает файл /etc/apt/sources.list в текстовом редакторе для редактирования, после сохранения изменений и закрытия редактора, выполняет проверку файла на предмет ошибок. В случае наличия ошибок, выводит предложение на повторное редактирование файла, чтобы исправить ошибки.

sudo apt full-upgrade	Переход от одной основной версии дистрибутива к следующей

Пасхальные яйца 
Набрав команду apt-get, пользователь видит краткую справку по команде и в конце предложение: «This APT has Super Cow Powers» (). При наборе apt-get moo выводится содержимое «пасхального яйца».

Бэкенд 
 dpkg

Фронтенд 
 Synaptic
 PackageKit

См. также 
 Yum
 YaST

Примечания

Ссылки 
  Apt (Advanced Package Tool) — Набор основных инструментов для Debian, debian wiki
 The Debian Administrator’s Handbook, «Chapter 6. Maintenance and Updates: The APT Tools»
 Ubuntu 18.04 Server Guide, Package Management, Apt
 The evolution of package managers (2018) — Debian-based package managers

Свободные системы управления пакетами
Свободное программное обеспечение, написанное на C++